Japonský výraz Jamato (: 大和) se může vztahovat k následujícím pojmům:

 Období Jamato – období japonských dějin mezi lety 250 a 710 n.l.
 Dynastie Jamato – vládnoucí Japonská císařská dynastie
 Jamato (1885) – korveta Japonského císařského námořnictva spuštěná na vodu roku 1885
 Jamato (1940) – japonská bitevní loď z doby druhé světové války
 Provincie Jamato – dřívější japonská provincie rozkládající se na území dnešní prefektury Nara
 Jamato (Kanagawa) – město v prefektuře Kanagawa
 Jamato (Fukuoka) – město v prefektuře Fukuoka
 Jamato (Fukušima) – město v prefektuře Fukušima
 Jamato (Saga) – město v prefektuře Saga
 Jamato (Kumamoto) – město v prefektuře Kumamoto
 Jamato (Ibaraki) – vesnice v prefektuře Ibaraki
 Jamato (Jamanaši) – vesnice v prefektuře Jamanaši
 Jamato (Kagošima) – vesnice v prefektuře Kagošima
 USS Jamato (NCC-71807) – hvězdná loď třídy Galaxy ve fiktivním světě Star Treku
 Vesmírná bitevní loď Jamato (BBY-01) - vesmírná loď ve fiktivním světě japonského seriálu Space Battleship Yamato
 Jamato Nadešiko – personifikace tradičního japonského ženského ideálu
 Jamato-e – malířský styl